MI5 (Military Intelligence, section 5), officielt Security Service, er Storbritanniens nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste med speciale i kontraspionage og national sikkerhed.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 mi5.gov.uk

Britiske efterretningstjenester
Etableret i 1909